Late Night Berlin (kurz LNB) ist eine Late-Night-Show, die seit März 2018 auf ProSieben gesendet wird. Moderator der Sendung ist Klaas Heufer-Umlauf.

Aufbau der Sendung 
Das Konzept der Show enthält die klassischen Elemente einer Late-Night-Show wie Stand-up, Interviews mit prominenten Gästen sowie einen musikalischen Auftritt. Dazu kommen Einspielerfilme und wiederkehrende Rubriken und Spiele. Neben dem Moderator gibt es eine von Mark Tavassol geleitete Studioband und den Florida-TV-Autor und -Producer Jakob Lundt als Sidekick.

Hintergrund 
Bereits im Juli 2017 kündigte ProSieben eine neue wöchentliche Comedyshow mit Klaas Heufer-Umlauf für Frühjahr 2018 an. Anfang Februar 2018 wurde schließlich bekannt, dass ab dem 12. März 2018 die Late-Night-Show mit dem Titel Late Night Berlin mit Heufer-Umlauf montags um 23:10 Uhr auf ProSieben ausgestrahlt wird.

Einige Wochen vor der Ausstrahlung der Premierensendung wurden auf ProSieben und im Internet kurze Teaser veröffentlicht, in denen Heufer-Umlauf zusammen mit Axel Prahl in der Rolle eines Taxifahrers die Show ankündigte.

Anders als der Titel suggeriert, wurden die ersten beiden Staffeln der Sendung nicht in Berlin, sondern im Potsdamer Stadtteil Babelsberg aufgenommen. In Berlin habe es keine freien Studios gegeben. Ab der dritten Staffel wird die Sendung in Berlin im Studio Berlin Adlershof aufgezeichnet. Die Sendung wird jeweils am Tag der Ausstrahlung um 16 Uhr vor knapp 200 Zuschauern aufgezeichnet.

Ab dem 17. September 2018 wurde trotz der eher schwachen Einschaltquoten der ersten Staffel eine zweite Staffel ausgestrahlt. Ab dem 18. Oktober 2018 wurden zudem vier Mal zusätzlich donnerstags um 22:40 Uhr im Anschluss an die Castingshow The Voice of Germany weitere Folgen gesendet. Eine dritte Staffel startete am 18. Februar 2019. Ab der vierten Staffel wurden die Sendungen ohne Schnitt (uncut) aufgezeichnet und gesendet, sie startete am 23. September 2019, die fünfte Staffel folgte ab dem 24. Februar 2020. Seit dem 7. September 2020 wird die sechste Staffel ausgestrahlt. Die siebte Staffel startete am 16. Februar 2021, seit dieser Staffel wird die Sendung dienstags um 23:30 Uhr gesendet.

Episodenliste

Staffel 1

Staffel 2

Staffel 3

Staffel 4

Staffel 5

Staffel 6

Staffel 7

Staffel 8

Staffel 9

Staffel 10

Rezeption

Kritik 
Der Tenor der Kritiken über die erste Folge von Late Night Berlin war eher durchwachsen. Allerdings wurde allgemein betont, dass die Sendung und das Team Zeit benötigten, um sich besser einzuspielen. So kommentierte Anja Rützel für Spiegel Online: „Es knirscht noch ein wenig. Funktionieren kann Klaas Heufer-Umlaufs ‚Late Night Berlin‘ trotzdem – wenn die Gags in der Sendung besser werden. […] Alles zusammengenommen […] könnte man also sagen: Das klappt noch nicht, aber es kann klappen.“ Auch Matthias Dell für Zeit Online sieht dies ähnlich: „[So] lässt sich über Late Night Berlin nach der ersten Sendung fairerweise wenig sagen. Ob die Sendung irgendwann eine eigene Attraktion ausübt, wird sich erst nach einiger Zeit herausstellen; wenn sie zu ihrer Form gefunden hat.“ Das Online-Magazin Quotenmeter.de titelt „Klaas debütiert holprig, aber mit Potenzial“ und schreibt „Ansonsten aber ist «Late Night Berlin» eine Sendung mit hohem Potenzial, der man anmerkt, dass sowohl ihr Moderator als auch das Team hinter den Kulissen um gute Unterhaltung redlich bemüht sind.“

Zum Ende der ersten Staffel fiel die Kritik ebenfalls wenig positiv aus. Auf Süddeutsche.de heißt es: „Man will das ja wirklich gut finden. […] Nur: Richtig in die Gänge kommt Late Night Berlin auch nach zehn Folgen nicht.“ Insbesondere wird kritisiert, dass Aktionen in der Sendung entweder unspektakulär oder inhaltsleer seien, abseits des Fernsehens werde darüber – anders als bei vielen Inhalten aus der Konkurrenzsendung Neo Magazin Royale – nicht in den „Mittagspausen“ diskutiert. Late Night Berlin habe sich zudem „mehr und mehr in eine Werbesendung aus dem erweiterten Pro-Sieben-Umfeld verwandelt“. Der Tagesspiegel weist vor allem auf die vergleichsweise schlechten Quoten hin, verbunden aber mit der Hoffnung, dass der Sender am Format festhält, denn „Klaas Heufer-Umlauf macht seine Sache wirklich gut.“ Anja Rützel von Spiegel Online kommt nach zwölf Episoden zu dem Schluss, dass insbesondere der Stand-up-Teil zu Beginn der Show mit Witzen über aktuelle Themen noch immer „gewaltig rumpele“, die Pointen seien zu offensichtlich. Immerhin sei an der Dramaturgie gearbeitet worden, Einspielfilme und Studioaktionen würden nicht mehr „bis zum Ende gemolken“ wie in den ersten Folgen.

Zur 50. Ausgabe konstatierte Carsten Heidböhmer von Stern.de, die Sendung habe sich „fest im TV etabliert“. Heufer-Umlauf habe sich „erkennbar eingegroovt“, das „Timing seiner Gags sitzt“. Große Stärke seien die Einspieler, zudem gelinge ihm das Umschalten von politischen Themen auf „quatschige Inhalte“ besser als Jan Böhmermann in dessen Sendung Neo Magazin Royale. Alexander Krei schrieb zur gleichen Zeit auf DWDL.de, dass Late Night Berlin inzwischen immer häufiger rund wirke – auch, weil dem Moderator mehr Freiräume gegeben würden.

Das Reportageformat STRG_F wies im März 2020 die undeklarierte Inszenierung mehrerer Einspielfilme der Sendung und diesbezügliche Falschaussagen Heufer-Umlaufs nach. So sind anders als dargestellt die Protagonisten über den Ablauf der Sendung informiert und die Sendung damit Scripted Reality. Im Nachgang der Recherchen des Funk-Formats „STRG_F“ revidierte das medien magazin ihre undotierte Auszeichnung und Wahl auf Platz 3, 2019, in der Kategorie Unterhaltung. In der Begründung hieß es; Die Auszeichnung „Journalistinnen und Journalisten des Jahres“ (#jdjmm) ist ein journalistischer Preis, Late Night Berlin hat sich aber nun als Inszenierungen herausgestellt.

Einschaltquoten 
Einschaltquoten

Nachdem die ersten drei Ausgaben sehr gute Quoten hatten, fielen diese in der Folge teils deutlich ab und blieben konstant unter dem Senderschnitt. Dennoch gab man sich beim Sender entspannt: „‚Late Night Berlin‘ erzielt bei unseren jungen Zuschauern zwischen 14 und 29 Jahren im Schnitt sehr starke 18,2 Prozent Marktanteil“, sagt ein Pro7-Sprecher, „bei den 14- bis 49-Jährigen liegt unsere Late-Night-Show bei ebenfalls guten 9,1 Prozent. Wir sind also sehr zufrieden mit dem Start.“

Die zweite Staffel erreichte im Durchschnitt 0,68 Mio. Zuschauer, das entsprach einem Marktanteil von 4,6 Prozent. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen standen im Schnitt 0,50 Mio. Zuschauer und „solide“ 10,2 Prozent. Die Montagsausgaben (ohne Best-of) brachten 9,8 Prozent in der Zielgruppe, die vier Donnerstagsausgaben „starke“ 12,3 Prozent.

Die dritte Staffel hatte einen Schnitt von 0,51 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren, was einen Marktanteil von 3,7 Prozent entsprach. Davon waren durchschnittlich 0,41 Millionen Zuschauer aus der umworbenen Zielgruppe, dies ergab „mäßige“ 9,5 Prozent.

Mit der vierten Staffel wurde ein Zuschauerschnitt von 0,49 Millionen erreicht, dies entsprach einem Marktanteil von 4,0 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen schauten durchschnittlich 0,41 Millionen zu und somit 10,9 % zu. Obwohl die Reichweiten konstant blieben, stieg der Marktanteil leicht an. Laut Angaben von ProSieben werden knapp 60 Prozent der Gesamtzuschauer über digitale Kanäle wie Joyn, YouTube oder Facebook erreicht. Einzelne Videos aus der Sendung erreichten beispielsweise bei YouTube zwischen drei und fünf Millionen Aufrufe. Das Musikvideo zu Die Gang ist mein Team mit Capital Bra erreichte innerhalb von zwei Monaten knapp neun Millionen Klicks, bis heute verzeichnet es über 12 Millionen Aufrufe (Stand: 7. April 2021).

Auszeichnungen und Nominierungen 
Deutscher Fernsehpreis
 2019: Nominierung in der Kategorie „Beste Unterhaltung Late Night“
 2019: Nominierung in der Kategorie „Beste Ausstattung Show“

Grimme-Preis
 2020: Nominierung in der Kategorie „Unterhaltung“

Internationale Eyes & Ears Awards
 2018: 1. Preis in der Kategorie „Bester Programm-Vorspann: Show & Unterhaltung“
 2018: 1. Preis in der Kategorie „Beste(s) Studiogestaltung/Set-Design“
 2018: 3. Preis in der Kategorie „Beste typografische Gestaltung“

Trivia 
 In einer Werbeunterbrechung der ersten Ausgabe wendete sich Jan Böhmermann in einem von Autovermieter Sixt gebuchten Werbespot mit einer Botschaft an Heufer-Umlauf. In dem satirischen Video sagte Böhmermann unter anderem „Warum ich niemals eine Late-Night-Show im Privatfernsehen moderieren würde? Schon allein wegen dieser nervigen Werbeunterbrechungen.“ Glaubwürdige Satire könne nur ohne Werbung funktionieren. Zahlreiche Medien berichteten über die Aktion, in der zweiten Sendung bezog sich Heufer-Umlauf selbst in mehreren Andeutungen darauf.

Weblinks 
 Website bei ProSieben

Einzelnachweise 

Fernsehsendung (ProSieben)
Late-Night-Show (Deutschland)
Fernsehsendung der 2010er Jahre
Fernsehsendung der 2020er Jahre
Sendestart 2018
Klaas Heufer-Umlauf
Florida Entertainment